Halos & Horns — тридцать седьмой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 9 июля 2002 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты 
Альбом был продан в размере 68,000 копий в первую неделю продаж.

Примечания 

Альбомы Долли Партон